Time of My Life peut faire référence à : 
 Time of My Life, un album de 3 Doors Down
 (I've Had) The Time of My Life, une chanson de 1987 de Bill Medley et Jennifer Warnes